Городецкое — топоним.

Казахстан 
 Городецкое — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Городецкое — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Городецкое — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Городецкое — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Городецкое — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Городецкое — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Городецкое — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Городецкое — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Городецкое — озеро в Заполярном районе Ненецкого автономного округа, близ Пустозерска.
 Городецкое — озеро в Ленинградской области, близ Городца.

Украина 
 Городецкое — село в Уманском районе Черкасской области.